Kempchen ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kempchen (* 1974), deutscher Footballspieler
 Heinz Kempchen (* 1922), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Kämpchen